Nordic Games ist der frühere Name folgender Unternehmen:
 Embracer Group (bis 2016 Nordic Games Publishing AB), schwedischer Computerspielekonzern
 THQ Nordic GmbH (bis 2016 Nordic Games GmbH), österreichischer Computerspielepublisher und Tochterunternehmen der Embracer Group